Ами́р Алиакбари́ (; 11 декабря 1987, Шахрияр, Иран) — иранский борец греко-римского стиля, выступающий также в смешанных единоборствах, представитель тяжёлой и супертяжёлой весовых категорий. Чемпион мира по греко-римской борьбе, чемпион Азии, серебряный призёр летней Универсиады в Казани, победитель и призёр многих первенств национального значения. В 2013 году Ассоциация греко-римской борьбы пожизненно дисквалифицировала борца за повторное употребление допинга. С 2015 года является профессиональным бойцом ММА, известен по участию в турнирах японской бойцовской организации Rizin FF.

Биография 
Амир Алиакбари родился 11 декабря 1987 года в городе Шахрияр провинции Тегеран. После окончания школы поступил в Исламский университет Азад в Исламшехре, где в течение нескольких лет состоял в студенческой команде по борьбе.

Греко-римская борьба 
Активно выступать на соревнованиях начал в 2005 году, в период 2007—2008 годов боролся за команду Melli Haffari Company Ahvaz Sports Club в Иранской борцовской премьер-лиге. Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2009 года, когда вошёл в основной состав иранской национальной сборной и побывал на чемпионате Азии в Паттайе, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в тяжёлой весовой категории. Позже выступил на чемпионате мира в Хернинге, где стал бронзовым призёром, потерпев единственное поражение от венгра Балажа Кишша.

В 2010 году Алиакбари одержал победу на мировом первенстве в Москве, в том числе взял верх над титулованным россиянином Асланбеком Хуштовым. Рассматривался как основной кандидат на участие в летних Олимпийских играх в Лондоне, однако в 2011 году провалил допинг-тест и в связи с двухлетней дисквалификацией вынужден был пропустить Игры.

По окончании срока дисквалификации в 2013 году Алиакбари вернулся в большой спорт и, будучи студентом, отправился представлять Иран на Универсиаде в Казани, где удостоился серебряной награды, уступив турку Рызе Каяалпу. Затем триумфально выступил на чемпионате мира в Будапеште, победив всех своих соперников и завоевав тем самым золотую медаль, однако вскоре его вновь уличили в применении анаболических стероидов. Учитывая факт рецидива, Всемирный комитет традиционных видов борьбы ФИЛА принял решение отстранить его от соревнований пожизненно, при этом его лишили золота будапештского мирового первенства — победителем соревнований таким образом был признан занявший второе место эстонец Хейки Наби.

Смешанные единоборства 
Не имея возможности выступать в греко-римской борьбе, Амир Алиакбари решил попробовать себя в смешанных единоборствах и в 2014 году подписал контракт с американской менеджерской компанией Paradigm MMA Management. Проходил подготовку в Таиланде в зале AKA Thailand под руководством известного американского бойца Майка Суика, тренировался вместе с такими знаменитостями как Марк Хант и Соа Палелеи. Там же в Таиланде в октябре 2015 года он дебютировал в ММА на профессиональном уровне, отправив своего соперника в нокаут за 17 секунд. Таким образом, Алиакбари стал первым иранским борцом высочайшего уровня, перешедшим в смешанные единоборства.

Дальнейшая карьера Алиакбари была связана с Японией, где он одержал ещё одну победу и в начале 2016 года подписал контракт с крупной организацией Rizin fighting federation, попав в число участников запланированного гран-при в открытой весовой категории. На стартовом этапе гран-при благополучно прошёл бразильца Жуана Исидору Алмейду, после чего в полуфинале должен был встретиться с американцем Шейном Карвином — Карвин в итоге выбыл из турнира, и на замену вышел другой представитель США Хит Херринг, которого Алиакбари победил по очкам единогласным решением судей. На стадии полуфиналов встретился с российским самбистом Валентином Молдавским, выиграв у него раздельным судейским решением. В тот же вечер в решающем поединке гран-при вышел на ринг против легендарного хорватского бойца Мирко Филиповича и проиграл нокаутом уже в начале первого раунда.

Впоследствии иранец продолжил выступать в Rizin FF, так, в апреле 2017 года он досрочно выиграл у бразильца Жерониму дус Сантуса.

Таблица выступлений  

|Поражение
|align=center| 10-3
|Анатолий Малыхин 
|Нокаут (удары)
|One Championship Revolution
|
|align=center|1
|align=center|2:57
|Сингапур
|
|-
|Поражение
|align=center| 10-2
|Джи Вон Канг 
|Нокаут (удары)
|One Championship Fists of Fury 2
|
|align=center|1
|align=center|1:54
|Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center| 10-1
|Шелтон Грэйвс 
|TKO (удары)
|ACA 93
|
|align=center|1
|align=center|4:42
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 9-1
|Данель Омеляньчук
|Единогласное решение
|ACB 89
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 8-1
|Денис Смолдарев
|TKO (удары)
|ACB 83
|
|align=center|1
|align=center|1:18
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center| 7-1
|Тайлер Кинг
|TKO (удары руками)
|Rizin Fighting World Grand Prix 2017 Opening Round Part 1
|
|align=center|1
|align=center|1:39
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center| 6-1
|Жерониму дус Сантус
|TKO (удары руками)
|Rizin FF 5: Sakura
|
|align=center|1
|align=center|3:34
|Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center|5-1
| Мирко Филипович
| KO (удары руками)
| Rizin World Grand-Prix 2016: Final Round
| 
| align=center|1
| align=center|2:03
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|5-0
| Валентин Молдавский
| Раздельное решение
| Rizin World Grand-Prix 2016: Final Round
| 
| align=center|2
| align=center|5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center | 4-0
| Хит Херринг
| Единогласное решение
| Rizin World Grand-Prix 2016: 2nd Round
| 
| align=center | 2
| align=center | 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center | 3-0
| Жуан Исидору Алмейда
| TKO (удары руками)
| Rizin World Grand-Prix 2016: 1st Round
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:25
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center | 2-0
| Раду Спингхель
| TKO (удары руками)
| Real Fight Championship 3
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:02
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center | 1-0
| Ли Хён Чхоль
| TKO (удары руками)
| Full Metal Dojo 7: Full Metal Massacre
| 
| align=center | 1
| align=center | 0:17
| Бангкок, Таиланд
|

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Ирана
Бойцы смешанных единоборств Ирана
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Азии по греко-римской борьбе
Борцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил